Koivujoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koivujoki (vattendrag, lat 63,40, long 27,22), Norra Savolax, 
 Koivujoki (vattendrag, lat 63,37, long 26,43), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar